Stiften refererer til en af de tre Stiftstidender:

 Fyens Stiftstidende
 Nordjyske Stiftstidende
 Århus Stiftstidende